Le mot conjugaison (du latin conjugatio) est employé dans les matières suivantes :
 en linguistique, la conjugaison désigne la variation de la forme du verbe.
 En mathématiques, la conjugaison désigne plusieurs opérations d'algèbre :
 l'application qui à un nombre complexe associe son conjugué ;
 la quantité conjuguée est une expression obtenue à partir de la somme ou de la différence de termes comportant des racines carrées en changeant la somme en différence ou vice-versa ;
 dans un groupe, une expression de la forme uvu-1 est appelée conjugué de v par u. On définit ainsi la notion d'action par conjugaison ;
 toute représentation de groupe ou d'algèbre de Lie sur un espace vectoriel complexe V possède une représentation conjuguée, sur l'espace vectoriel conjugué de V ;
 en théorie des corps, les conjugués d'un élément algébrique sur un corps K sont les racines de son polynôme minimal sur K ;
 en analyse convexe, la conjugaison est une opération de transformation de fonction convexe, parfois appelée transformation de Legendre-Fenchel ou de transformation de Fenchel ;
en géométrie euclidienne, on définit le conjugué isogonal d'un point par rapport à un triangle.
en géométrie riemannienne, on définit la notion de points conjugués sur une géodésique, à l'aide des champs de Jacobi.
 En optique géométrique, les relations de conjugaisons associent à un objet, son image par un système optique.
 En chimie organique, une molécule présente un phénomène de conjugaison si elle possède une liaison  délocalisée.
 En génétique, la conjugaison est un processus de transfert de plasmides (matériel génétique) d'une cellule donneuse à une cellule receveuse.